Кубок Албанії з футболу 2011–2012 — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вдруге поспіль здобула Тирана.

Календар

Перший попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2011

|}

Другий попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2011

|}

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 вересня 2011

|}

Перший груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група B 

 

Результати

Група C 

 

Результати

Група D 

 

Результати

Другий груповий раунд

Група 1 

 

Результати

Група 2 

 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2011—2012
Албанія
Албанія